1 Скаутська Дружина Львівська імені Короля Данила — Організації Українських Скаутів ОУС. Дружина заснована 21 вересня 2001 року у Львові. На сьогодні Дружина налічує близько 30 скаутів ОУС віком 10-15 років.

Історія 

Скаутська Дружина була заснована 21 вересня 2001 року. Це була перша скаутська Дружина в ОУС. Протягом багатьох років Дружина формує свої власні традиції які поєднуються зі скаутськими.

Символіка та традиції Дружини 

Барви Дружини — чорний — мудрість та жовтий — елітній.

Патрон Дружини — Король Данило.

Спрямування Дружини — краєзнавчо-грюнвальдський, військово-підготовчий, мистецький.

Діяльність Дружини 

Щороку Дружина бере участь у багатьох заходах Організації Українських Скаутів, її таборах, мандрівках, семінарах, вишколах, виїздах, стартах, змаганнях та рейдах.

Члени Дружини 

Протягом часу існування Дружини її чисельність то збільшувалася та зменшувалася.

Станом на початок 2010 року, Дружини складаться із 5-ох патрулів : Вовки, Рисі, Орли та Тигри а також Патруль патрульних.

Посилання 
 Офіційний портал 1 Скаутської Дружини Львівської імені Короля Данила 

Скаутинг
Організація Українських Скаутів
Скаутські Дружини
Скаутські Дружини ОУС